Die Saison 2007/08 der Oberliga Hessen war die 30. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen sowie die 14. und letzte sowohl unter dieser Bezeichnung als auch als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der SV Darmstadt 98 mit fünf Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft des SV Wehen Wiesbaden. Den Darmstädter gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga. Neben Darmstadt und Wehen qualifizierten sich Viktoria Aschaffenburg und die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt für die ab der Saison 2008/09 dreigleisige Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten Eintracht Wetzlar und der 1. FC Schwalmstadt.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der OSC Vellmar, der TSV Eintracht Stadtallendorf und die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach als jeweilige Staffelsieger auf. Als Vizemeister ihrer Staffel qualifizierten sich der FC Viktoria 09 Urberach, 1. FC Eschborn und der Hünfelder SV. Über die Aufstiegsrunde sicherte sich die zweite Mannschaft des KSV Hessen Kassel den siebten und letzten Aufstiegsplatz.

Die Hessenliga bestand in der folgenden Spielzeit aus 19 Mannschaften.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Hessenliga 
Aufgrund des vermehrten Aufstiegs in die Regionalliga spielten die drei Tabellendritten der Landesliga-Staffeln Nord und Süd sowie der Tabellendritte der Staffel Mitte einen weiteren Teilnehmer an der Hessenliga in einer Aufstiegsrunde aus. Der Gruppensieger, die zweite Mannschaft des KSV Hessen Kassel, stieg direkt auf.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 2007/08 bei fussball.de

2007
Fußballsaison 2007/08